
Plusieurs villes ou communes possèdent une rue du Tilleul :

Rue du Tilleul à Bruxelles
 Rue du Tilleul à Grez-Doiceau
 Rue du Tilleul à Houffalize
 Rue du Tilleul à Les Bons Villers
 Rue du Tilleul à Oupeye

Rue du Tilleul à Bédarrides
 Rue du Tilleul à Blotzheim
 Rue du Tilleul à Castres
 Rue du Tilleul à Kingersheim

Rue du Tilleul à Fully

Voir aussi 
 

Tilleul